Speedup ou Speed Up est une expression anglaise, désignant une accélération. Elle peut faire référence à :

 Une accélération en architecture informatique ;
 Des théorème de théorie de la complexité des algorithmes en informatique théorique : le théorème de speedup linéaire et le théorème de speedup de Blum ;
 Une chanson de l'album Heart Attack du groupe de hard rock suisse Krokus.

Homonymie